De 2. Bundesliga 2010/11 was het 37e seizoen van het tweede niveau van het Duitse voetbalkampioenschap, de 2. Bundesliga. Het ging van start op 20 augustus 2010 en eindigde op 15 mei 2011. Het seizoen werd gewonnen door Hertha BSC uit Berlijn, die daarmee rechtstreekste promotie naar de 1. Bundesliga afdwong. Ook FC Augsburg promoveerde met zijn tweede plaats rechtstreeks. VfL Osnabrück (na promotie/degradatiewedstrijd), Rot-Weiß Oberhausen en Arminia Bielefeld degradeerden naar de 3. Liga.

In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 835 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.73 doelpunt per wedstrijd.

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background: #ACE1AF"
| 1 || Hertha BSC (D)|| 34|| 23|| 5|| 6|| 69||28|| +41|| 74
|-style="background: #ACE1AF"
|2 ||  FC Augsburg|| 34|| 19|| 8|| 7|| 58||27|| +31|| 65
|- bgcolor="#ccffcc"
| 3 ||  VfL Bochum (D)||| 34|| 20|| 5|| 9|| 49||35|| +14|| 65
|-
| 4 || SpVgg Greuther Fürth|| 34|| 17|| 10|| 7|| 47||27|| +20|| 61
|-
| 5 || FC Erzgebirge Aue (P)|| 34|| 16|| 8|| 10|| 40||37|| +3|| 56
|-
| 6 || Energie Cottbus|| 34|| 16|| 7|| 11|| 65||52|| +13|| 55
|-
| 7 || Fortuna Düsseldorf|| 34|| 16|| 5|| 13|| 49||39|| +10|| 53
|-
| 8 || MSV Duisburg|| 34|| 15|| 7|| 12|| 53||38|| +15|| 52
|-
| 9 || TSV 1860 München|| 34|| 14|| 10|| 10|| 50||36|| +14|| 50
|-
| 10 || Alemannia Aachen|| 34|| 13|| 9|| 12|| 58||60|| –2|| 48
|-
| 11 || 1. FC Union Berlin|| 34|| 11|| 9|| 14|| 39||45|| –6|| 42
|-
| 12 || SC Paderborn 07|| 34|| 10|| 9||| 15|| 32||47|| −15|| 39
|-
| 13 || FSV Frankfurt|| 34|| 11|| 5|| 18|| 42||54|| –12|| 38
|-
| 14 || FC Ingolstadt 04 (P)|| 34|| 9|| 10|| 15|| 40||46|| –6|| 37
|-
| 15 || Karlsruher SC|| 34|| 8|| 9|| 17|| 46||72|| −26|| 33
|- style="background:#ffeeee;"
| 16 ||  VfL Osnabrück (P)|| 34|| 8|| 7|| 19|| 40||62|| −22|| 31
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 17 ||  Rot-Weiß Oberhausen|| 34|| 7|| 7|| 20|| 30||65|| −35|| 28
|- bgcolor="#FFC0D0"
| 18 ||  Arminia Bielefeld|| 34|| 4|| 8|| 22|| 28||65|| –37|| '17
|}
 TSV 1860 München kreeg een aftrek van 2 punten wegens een overtreding tegen het licentiereglement.
 Arminia Bielefeld kreeg een aftrek van 3 punten wegens het gebruik van het zekerheidsfonds van de Deutsche Fußball-Liga.

 Play-offs 
PromotieM'gladbach handhaaft zich in de Bundesliga, VfL Bochum speelt ook in het seizoen 2011/12 in de 2. Bundesliga.DegradatieDynamo Dresden promoveert naar de 2. Bundesliga, VfL Osnabrück degradeert naar de 3. Bundesliga.Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.AssistsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.Meeste duelsIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen die in alle 34 duels in actie kwamen voor hun club.ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2010/11 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Hertha BSC

Bijgaand een overzicht van de spelers van Hertha BSC, die in het seizoen 2010/11 onder leiding van trainer-coach Rainer Widmayer de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
DFB-Pokal 2010/11
Bundesliga 2010/11
3. Liga 2010/11

2. Bundesliga
Duits competitievoetbal 2010/11